Rudi Thalhammer (Wertheim, 1 de febrero de 1935) es un expiloto de motociclismo austríaco, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, desde 1957 hasta 1968. Thalhammer se proclamó tres veces campeón austríaco en 250cc (1959) y en 350cc (1961 y 1965).

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Austria
Pilotos de 350 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de Norton